Cortes (política) - nome que se dá ao parlamento
Corte (realeza) - residência de um soberano e/ou as pessoas que vivem na sua companhia
Corte (Alta Córsega) - comuna francesa da Alta Córsega
Corte (cinema) - passagem ou transição de um plano a outro
Lesão
Tribunal
Ou ainda:
Fazer a corte - cercar alguém de atenções ou galanteios continuados, destinados a chamar a sua atenção.
Corte Franca, comuna italiana da Lombardia
Corte de' Cortesi con Cignone, comuna italiana da Lombardia
Corte de' Frati, comuna italiana da Lombardia
Corte Palasio, comuna italiana da Lombardia

Ver também
Cortes
Coorte

Desambiguação
Desambiguações de topônimos